Schmalenbeck (buurt), een buurt in Großhansdorf
Schmalenbeck (metrostation), een station van de Hamburgse metro